Марко Вуйин (; род. 7 декабря 1984, Бачка-Паланка) — сербский гандболист, правый полусредний венгерского клуба «Пик» и сборной Сербии. Серебряный призёр чемпионата Европы 2012 года.

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы клуба «Синтелон», дебютировал в его составе в первой сербской лиге. В 2003 году переехал в Венгрию, где на протяжении четырёх лет выступал за команду «Дунаферр», в составе которой хотя и не выиграл никаких чемпионских титулов, но стал лучшим бомбардиром в сезоне 2005/2006. По окончании контракта перешёл в титулованный «Веспрем», в составе которого в 2008 году выиграл Кубок обладателей Кубков, а всего за пять лет завоевал пять чемпионских титулов и пять Кубков страны. В 2008 году его безуспешно пытался выкупить «Гуммерсбах». С 2012 года выступает за немецкий «Киль», с ним выиграл свой первый трофей в том же году — Суперкубок Германии.

В сборной 
В сборной Марко сыграл 126 матчей и забил 489 мячей. Участник чемпионата мира 2011 года, Олимпиады в Лондоне 2012 года, серебряный призёр чемпионата Европы.

Титулы

Клубные 
 Чемпион Венгрии: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2021
 Победитель Кубка Венгрии: 2007, 2009, 2010, 2011, 2012
 Чемпион Германии: 2013
 Победитель Кубка Германии: 2013
 Победитель Суперкубка Германии: 2012
 Победитель Кубка обладателей кубков: 2008

В сборной 
 Вице-чемпион Европы: 2012

Статистика 
Статистика Марко Вуйина к сезону 2018/19 указана на 13.6.2019

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте клуба «Киль»
 Профиль на сайте ЕГФ 
 

Гандболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Венгрии по гандболу
Чемпионы Германии по гандболу
Игроки ГК «Дунаферр»
Игроки ГК «Веспрем»
Игроки ГК «Киль»
Игроки ГК «Вардар»
Игроки ГК «Пик»